Cidade Universitária de Lisboa
 Cidade Universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro
 Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira, da Universidade de São Paulo
 Campus Pampulha - Cidade Universitária da UFMG
 Cidade Universitária de Campo Grande 
 Cidade Universitária da Universidade do Estado do Amazonas

A expressão pode designar também:

 Estação Cidade Universitária, do sistema de trens de São Paulo
 Estação Cidade Universitária (Metro de Lisboa)
 Cidade Universitária (Barão Geraldo), em Campinas
 Cidade Universitária (Maceió), bairro
 Cidade Universitária (Recife), bairro

Desambiguação